Pięćdziesiątnicy (znani też pod przezwiskiem „prostaczkowie”) – określenie stosowane wobec konserwatywnych zielonoświątkowców, którzy charakteryzują się m.in. praktykowaniem towarzyszącego Wieczerzy Pańskiej obrzędu umywania nóg. Ruch pięćdziesiątników narodził się we wschodnich krajach, takich jak: Turkmenistan, Ukraina, Rosja pod przywództwem zielonoświątkowego misjonarza Iwana Woronajewa, którego posługa owocowała założeniem w tych krajach tysięcy zielonoświątkowych zborów, znanych obecnie jako pięćdziesiątnicy.

Zbory pięćdziesiątników wyróżniają się na tle innych zborów zielonoświątkowych, zarówno niektórymi punktami doktryny, jak i przede wszystkim rygorystycznym stylem życia. Pięćdziesiątnicy przyjmują, podobnie jak inni zielonoświątkowcy: wiarę w bezbłędność i autorytatywność Biblii (Sola scriptura), wiarę w Trójjedynego Boga, wcielenie, narodzenie z dziewicy, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem (Solus Christus), zbawienie wyłącznie z łaski przez wiarę, konieczność nowonarodzenia (osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela), aby wejść do Królestwa Bożego, chrzest wodny przez zanurzenie na wyznanie wiary (chrzest wiary), chrzest Duchem Świętym potwierdzony przez mówienie innymi językami, aktualność darów Ducha Świętego, powszechność Kościoła (Ciała Chrystusa), powtórne przyjście Chrystusa i zmartwychwstanie na wieczne życie, bądź wieczne potępienie.

Zbory pięćdziesiątników posiadają też szereg cech różniących je od powszechnie spotykanych obecnie wspólnot zielonoświątkowych. Przede wszystkim zbory pięćdziesiątników są w opozycji wobec wszelkich nowoczesnych charyzmatycznych zjawisk „zachodniego pochodzenia” (ruch wiary, wstawiennicy, tzw. pantomima) i temu co postrzegają jako zaniżanie standardów moralnych w zborze. Stosują w zborach dyscyplinę oraz praktykę wykluczania niepokutujących. Nauczają o konieczności duchowego oddzielenia chrześcijanina od świata poprzez odrzucenie niemoralnych rozrywek (np. zabaw tanecznych) oraz zachowania całkowitej abstynencji od wszelkich używek, w tym alkoholu. Zachowany jest i praktykowany obrzęd wzajemnego obmycia nóg, który poprzedza Wieczerzę Pańską. Pięćdziesiątnicy są też pacyfistami. Byli prześladowani przez władzę komunistyczną głównie ze względu na stanowcze odmawianie służenia w armii. Obowiązkiem pięćdziesiątnika jest także uczciwe, święte życie, szacunek dla pracy poprzez sumienne wypełnianie obowiązków oraz modlitwa za władzę.

Bibliografia 
 Alina Beling, Historia ruchu zielonoświątkowego w Polsce, Gdańsk 1999

Linki zewnętrzne 
 Serwis Informacyjny Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Pentekostalizm
Protestantyzm na Ukrainie